Der Steinbruch Siefen ist ein rechter Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Der Steinbruch Siefen entspringt auf 208 Meter ü. NN in einem aufgelassenen Steinbruch unterhalb des Wildgeheges am Ehrenberg im gleichnamigen Wohnquartier, fließt in südliche Richtung, unterquert die Landesstraße 527 und die Wuppertalbahn und mündet nach ca. 100 Metern auf 175 Meter ü. NN in die Wupper.

Einzelnachweise 

1Steinbruch Siefen
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal